Toponímia:
 Fuentes (Conca), municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Fuentes Calientes municipi d'Aragó a la comarca de la Comunitat de Terol (província de Terol)
 Fuentes Claras municipi a la comarca de Jiloca (província de Terol, Aragó) 
 Fuentes de Andalucía, localitat de la província de Sevilla, Andalusia, Espanya
 Fuentes de Año, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fuentes de Ayódar, municipi del País Valencià que es troba a la comarca de l'Alt Millars
 Fuentes de Béjar, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 2013»
 Fuentes de Carbajal, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fuentes de Ebro, municipi a la comarca de Saragossa (província de Saragossa, Aragó)
 Fuentes de Jiloca, municipi a la comarca de la Comunitat de Calataiud (província de Saragossa)
 Fuentes de León, municipi de la província de Badajoz, a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Fuentes de Magaña, municipi de la província de Sòria a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fuentes de Nava, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fuentes de Oñoro, municipi de la província de Salamanca, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fuentes de Ropel, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fuentes de Rubielos, municipi a la comarca de Gúdar-Javalambre (província de Terol, Aragó)
 Fuentes de Valdepero, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Biografies:
 Andrea Fuentes i Fache (Valls, 1983), nedadora de sincronitzada catalana
 Ambrosio Fuentes, cantant espanyol del 
 Antonio Fuentes y Zurita (Sevilla, 1869 - Sevilla, 1938), torero espanyol 
 Bernardo Fuentes Martín (Málaga, 1966), futbolista i entrenador andalús 
 Carlos Fuentes Macías (Ciutat de Panamà, 1928 - Ciutat de Mèxic, 2012), escriptor mexicà
 Eduardo Fuentes (Sevilla, segle XX - ?), compositor espanyol 
 Enric de Fuentes i Lloselles (Barcelona, 1864 - 1935), escriptor barceloní 
 Enrique Fuentes Quintana (Carrión de los Condes, Castella, 1924 - Madrid, 2006), economista espanyol
 Fabricio Fuentes (Río Cuarto, Córdoba, 1976), futbolista argentí 
 Frederic Fuentes i Coll (Barcelona, 1843 - 1908), actor 
 Jesús Fuentes Lázaro (Toledo, 1946), polític espanyol
 Manel Fuentes (Barcelona, 1971), periodista 
 Miguel Fuentes Azpiroz (1964, Sant Sebastià), futbolista i president de la Reial Societat 
 Miguel Fuentes Vízner (Alacant, 1969), futbolista valencià que jugava de migcampista. Inicia la seua
 Norberto Fuentes (L'Havana, Cuba, 1943), escriptor i periodista cubà
 Pasqual Fuentes i Alcàsser (Aldaia, 1721 - València, 1768), compositor valencià 
 Roc Fuentes i Navarro (Terrassa, 1939), advocat i polític català 
 Miscel·lània Comtat de Fuentes de Valdepero, títol nobiliari castellà concedit l'any 1572 per Felip II a Juana de Acevedo y Fonseca